Division 1 i fotboll för herrara kan syfta på:
* Division 1 i fotboll för herrar (1987-1999) – en före detta division på nivå 2
 Superettan – efterföljaren till ovanstående division år 2000, nuvarande nivå 2 i det svenska seriesystemet
 Division 1 i fotboll för herrar (2006-2019) – Sveriges tredje högsta serie 2006–2019
 Ettan (fotboll, Sverige) – tidigare Division 1 – nuvarande nivå 3 i det svenska seriesystemet 2019– 

a Före 1987 och mellan 2000 och 2006 fanns ingen division 1 i Sverige för herrar.